Stöckich ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:
 Stöckich, nicht seltener Gewannname vor allem für Wälder, auch in der Schreibvariante Stöckich; abgeleitet aus Stock ‚Baumstumpf‘
 Stöckich (Heuchlingen), Ortswüstung im Gemeindegebiet von Heuchlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stöckich (Königheim), Wald östlich von Brehmen, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Doline Stöckich, Naturdenkmal bei Finsterlohr, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stöckichsbach, linker Oberlauf des Stöckigbachs bis vor dem Mühlbachshof (zur Wern bei Schnackenwerth), beide Orte in Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Stöckichgraben, linker Zufluss des Erlenbachs (zur Jagst bei Bieringen) vor Neunstetten, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stöckig